En astronomie, plusieurs diagrammes couleur-magnitude sont utilisés :

 le diagramme de Hertzsprung-Russell, pour les étoiles ;
 le diagramme couleur-magnitude des galaxies.